Винников — русская фамилия. Женская форма Винникова.

Известные носители 
 Винников, Александр Аронович (род. 1955) — 2-й губернатор Еврейской автономной области.
 Винников, Анатолий Захарович (род. 1940) — российский археолог, доктор исторических наук, профессор.
 Винников, Зиновий Владимирович (род. 1943) — скрипач и педагог.
 Винников, Иван Викторович (род. 1964) — советский и российский футболист.
 Винников, Исаак Натанович (1897—1973) — советский востоковед, филолог, этнограф, историк.
 Винников, Михаил Семёнович (1925—1998) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.
 
 Винников, Сергей Владимирович (род. 1959) — российский режиссёр и продюсер.
 Винников, Яков Абрамович (1910—1997) — советский гистолог.

Составные фамилии 
 Винников-Бессмертный, Василий Лаврентьевич (1892—1946) — советский военный деятель, герой Гражданской войны.

Винникова 
 Винникова, Анастасия Игоревна (род. 1991) — белорусская певица.

См. также 
 Винник
 Винниково

Примечания